Николай Ануфриев:
 
 Примечания